Résultats détaillés de l'édition 1987 du tournoi de tennis professionnel Internationaux de France de tennis remportés par le Tchécoslovaque Ivan Lendl chez les hommes et par l'Allemande Steffi Graf chez les femmes.

Faits marquants 
Dans le tournoi masculin, Ivan Lendl conserve son titre et s'impose pour la troisième fois en simple, aux dépens du Suédois Mats Wilander deux fois vainqueur qui l'avait battu lors de la finale de l'édition 1985. À l'âge de 15 ans, 6 mois et 2 jours, Michael Chang devient le plus jeune joueur à gagner un match dans un tournoi du Grand Chelem.

Du côté des femmes, la révélation du tournoi est l'Allemande Steffi Graf qui, à moins de 18 ans, inscrit un premier titre du Grand Chelem à son palmarès. Elle est alors la plus jeune gagnante de l'histoire du tournoi. En finale, l'Américaine Martina Navrátilová, victorieuse en 1982 et 1984 et finaliste lors des deux précédentes éditions, échoue de peu après avoir servi pour le gain du match au troisième set. Quelques mois plus tard, Steffi Graf lui prend logiquement la place de numéro 1 mondiale.

Palmarès 

 Le Prix Citron est décerné au Tchécoslovaque Milan Šrejber.
 Le Prix Orange est décerné au Français Henri Leconte.

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final 
Seules les demi-finales et la finale sont jouées en 3 sets gagnants.

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France
 Saison 1987 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1987
France
France
Tennis en France en 1987
Tennis en mai 1987
Tennis en juin 1987